Kapu (Estland), een plaats in Estland
 Kapu (Hawaii), een Hawaiise gedragscode 
 De Wallen, een buurt in Amsterdam